Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Яну Новотну з рахунком 7–6(8–6), 1–6, 6–4. Для Граф це було третє підряд потрапляння до фіналу цього турніру і п'ятий титул. Новотна зіграє ще в двох фіналах Вімблдону і зрештою виграє його 1998 року.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (4 коло)
  Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (3 коло)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
  Яна Новотна (фінал)
  Анке Губер (4 коло)
  Магдалена Малеєва (3 коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (2 коло)
  Катарина Малеєва (1 коло)
  Марі П'єрс (знялася)
  Аманда Кетцер (2 коло)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (4 коло)

Марі П'єрс знялась через хворобу. В сітці її замінила щасливий лузер Луїс Філд.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1993 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір